Festiwal Trybunały Kabaretowe – festiwal kabaretowy, który odbywa się co roku (październik) w Piotrkowie Trybunalskim, jest propozycją ogólnopolskich spotkań kabaretowych. 

Ideą powstania Trybunałów Kabaretowych było stworzenie Konstytucji Kabaretowej, którą oficjalnie zatwierdzono w 2017, w 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego znanego z Trybunałów Koronnych. Oprócz prezentacji konkursowych każdy z uczestników ma obowiązek zaprezentować publiczności własny pomysł na Wpis do Konstytucji Kabaretowej. Pierwszy festiwal TK odbył się w 2003 roku. Pomysłodawcami i twórcami Trybunałów Kabaretowych są kabaret Nie My oraz Stowarzyszenie Busola, zaś organizatorami są: Stowarzyszenie Dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci BUSOLA, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Do kabaretowej rywalizacji przez 15 lat stanęły kabarety: Limo, Fraszka, Zachodni, Puk, Paranienormalni, Chyba, Mimika, Świerszczychrząszcz, Róbmy swoje, Weźrzesz, Snobów, Czesuaf i inni.

W jury Trybunałów zasiadali m.in. Joanna Kołaczkowska, Maria Czubaszek, Krzysztof Jaślar, Rafał Kmita, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Wojtek Kamiński, Agnieszka Litwin i Elżbieta Adamiak.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona festiwalu

Festiwale kabaretowe w Polsce
Kultura w Piotrkowie Trybunalskim